El término Lech puede hacer referencia a:
 Lech am Arlberg, población situada en Austria.
 Lech, marca de cerveza polaca.
 El río Lech, afluente del río Danubio en Austria y Alemania. 
 Lech, fundador de Polonia según la leyenda polaca.
 Lech Poznań, club de fútbol de Poznań, Polonia.